Pig (2010), een Amerikaanse horrorfilm van Adam Mason
 Pig (2011), een Amerikaanse sciencefictionfilm van Henry Barrial
 Pig (2021), een Brits-Amerikaanse thriller-dramafilm van Michael Sarnoski

Zie ook
 Pig, Engels voor Varken
 Pig, Engelse titel van de Iraanse film Khook